Примера Дивисьон Чили 1957 () — 25-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Дополнительный турнир на вылет 
Дополнительный турнир на вылет был разыгран из-за того, что 3 последние команды чемпионата набрали одинаковое количество очков, а во Второй дивизион должна была вылететь одна команда. «Универсидад Католика» заняла последнее место в дополнительном турнире, но лигу покинул «Сан-Луис», с которого было снято 13 очков.

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1957
Чили
Спорт в Чили в 1957 году